Die Liste der Bannwälder in Baden-Württemberg führt die 123 verordneten Bannwälder im deutschen Bundesland Baden-Württemberg (Stand: 8. Mai 2022).

Begriff und Gliederung 
Bannwälder sind Waldschutzgebiete, die nach § 32 des Waldschutzgesetzes Baden-Württemberg durch Rechtsverordnung der höheren Forstbehörde unter Schutz gestellt wurden. In den sich selbst überlassenen Waldreservaten sind Pflegemaßnahmen oder die Entnahme von anfallendem Holz nicht erlaubt. Nur bei Schädlingsbefall, der die angrenzenden Waldflächen erheblich gefährdet, oder bei Naturereignissen sind nach Genehmigung Bekämpfungsmaßnahmen erlaubt. Ebenso ist die Anlage und der Betrieb von Fußwegen im  erlaubt. Holz und Baumstämme, die auf solche Wege fallen, dürfen weggeräumt werden, müssen aber im Wald verbleiben, ebenso Bäume, die aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen.

Ein Bannwald unterliegt einer höheren Schutzstufe als ein Schonwald, in dem die wirtschaftliche Nutzung des Waldes zwar erlaubt ist, aber gewissen Einschränkungen unterliegt.

Die derzeit in Baden-Württemberg verordneten Bannwälder verteilen sich wie folgt auf die vier Regierungspräsidien:

Der Bannwald „Donntal-Lange Steige“ liegt sowohl im Regierungsbezirk Stuttgart als auch im Regierungsbezirk Tübingen und wird diesen jeweils zugerechnet. In der Gesamtzahl auf Landesebene wird er nur einmal gezählt. Die Landessumme entspricht deshalb nicht der Aufsummierung der vier Regierungsbezirke.

Bannwälder in Baden-Württemberg

Ehemalige Bannwälder in Baden-Württemberg

Weblinks 

 Steckbriefauswahl im Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Aktuell gültige Fassung des § 32 Waldschutzgebiete im Waldgesetz für Baden-Württemberg
 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung: Naturwaldreservate des Bundeslandes Baden-Württemberg (nicht so aktuell wie LUBW)

Einzelnachweise und Anmerkungen 

!
!Baden-Württemberg
!Bannwalder
!
Baden-Wurttemberg